Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2003 проводился в городе Виннипег (Канада) cо 2 по 6 апреля 2003 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 15 мужских команд и 10 женских команд. Чемпионат проводился во 2-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Германии.

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Третье место заняла сборная Англии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Японии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк 
5 апреля, 14:00

Плей-офф 

Полуфиналы. 6 апреля, 9:30

Матч за 3-е место. 6 апреля, 14:00

Финал. 6 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 
5 апреля, 14:00

Плей-офф 

Полуфиналы. 6 апреля, 10:30

Матч за 3-е место. 6 апреля, 16:00

Финал. 6 апреля, 16:00

Итоговая классификация

Награды 
Приз за спортивное мастерство и за лучшее проявление спортивного духа (WSCC Sportsmanship Award) получили:
 среди мужчин — John MacDougall (команда Англии);
 среди женщин — команда Новой Зеландии в полном составе (Liz Matthews, Nola Dangen, Chris Fromow, Christine Bewick).

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2003
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 2003 году
Апрель 2003 года
Чемпионаты мира в Канаде